Nausicaä aus dem Tal der Winde bezeichnet
 Nausicaä aus dem Tal der Winde (Manga), einen Manga von Hayao Miyazaki, der ab 1982 erschien
 Nausicaä aus dem Tal der Winde (Anime), einen Anime-Kinofilm, der 1984 als Verfilmung des Mangas entstand